Белнап () — топоним и фамилия:

 Белнап (вулкан) — вулкан в штате Орегон, США.
 Белнап (округ) — один из десяти округов штата Нью-Гэмпшир, США.
 Белнап, Анна (род. 1972) — американская актриса.
 Белнап, Уильям Уорт (1829—1890) — американский военный и государственный деятель.

 Крейсера типа «Белкнап» — тип ракетных крейсеров флота США.